Osoby o tym nazwisku:
 Jan Sochoń – rzymskokatolicki ksiądz, poeta, krytyk literacki, teolog i filozof
 Magdalena Sochoń – polska lekkoatletka